Ел Кањал има више значења:

 Ел Кањал, Лома Бонита (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кањал (Чиконамел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кањал (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кањал (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику